Лобозово — название населённых пунктов:

Россия 
 Лобозово — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Лобозово — деревня в Кочевском районе Пермского края.